Пётр Фрязин — прозвище нескольких итальянских архитекторов, работавших в России в XV—XVI веках:

 Пьетро Антонио Солари известен своими работами в Московском Кремле
 Пьетро Франческо (также известен как Пётр-Французский) — один из руководителей строительства Нижегородского Кремля
 Петрок Малый Фрязин (Пьетро Франческо Анибале, также Петрок Малый) — архитектор, строитель стен Китай-города